FWI steht für:
 Fachverband Werkzeugindustrie
 Air Caraïbes (ICAO-Code), französische Fluggesellschaft
 Bahnhof Weiterstadt (DS100-Code)

Abkürzung